Takatsukasa bezeichnet:

 Einen Stadtbezirk in Kioto: Takatsukasa-cho (鷹司町)
 Einen Stadtbezirk in Takarazuka (Hyogo-ken)

die Angehörigen einer japanischen hofadeligen Familie: Takatsukasa (Familie) (鷹司家)
deren bedeutende Angehörige:
 Takatsukasa Kanehira (1228–1294)
 Takatsukasa Mototada (1247–1313)
 Takatsukasa Kanetada (1262–1301)
 Takatsukasa Fuyunori (1295–1337)
 Takatsukasa Fuyuie (1357–1425)
 Takatsukasa Nobufusa (1565–1658)
 Takatsukasa Norihira (1609–1668)
 Takatsukasa Takako (1602–1674)
 Takatsukasa Nobuko (1651–1709)
 Takatsukasa Fusasuke (1637–1700)
 Takatsukasa Masamichi (1789–1868)
 Takatsukasa Sukehira (1738–1813)
 Takatsukasa Sukehiro (1807–1879)
 Takatsukasa Hiromichi (1855–1918)
 Takatsukasa Nobusuke (1889–1959)
 Takatsukasa Toshimichi (1923–1966)

 Takatsukasa-in († 1275; 鷹司院), Frau des Go-Horikawa

Anmerkung: Die Zeichen 鷹司 werden bürgerlich (meist als Rufname) auch Takashi gelesen.